Ali Salim Obaid Bait Al-Nahar, legtöbbször egyszerűen Ali Salim Al-Nahar (; Szalála, 1992. augusztus 21. –) ománi labdarúgó, az élvonalbeli Dhofar SCSC hátvédje.

Jegyzetek

További információk 

Ali Salim Al-Nahar - GOAL.com 
Ali Salim Al-Nahar - FootballDatabase.eu
Ali Salim Al Nahar - KOOORA

1992-ben született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek